Rosenberg är ett efternamn. Namnet bars den 31 december 2013 av 2111 personer bosatta i Sverige och den 10 mars 2014 av 987 personer bosatta i Finland. I Danmark den 1 januari 2014 var det 1171 personer med detta efternamn.
Som framgår av nedanstående lista förekommer namnet också i andra länder. Efternamnet Rosenberg kan också vara judiskt.

Personer med efternamnet Rosenberg
 Adolf Rosenberg (1850–1906), tysk konstförfattare
 Alfred Rosenberg (1893–1946), tysk nazistisk ideolog och politiker 
 Anders Gustaf Rosenberg (1809–1884), kyrkomusiker, tonsättare, folkmusiksamlare
 Arthur Rosenberg (1889–1943), tysk judisk marxistisk historiker

 Carl Rosenberg (1829–1885), dansk författare
 Carl Gustaf Rosenberg (1883–1957), svensk fotograf
 Carl Martin Rosenberg (1843–1915), svensk bokhandlare och skriftställare
 Carl Reinic Rosenberg (1794–1886), svensk allmogemålare
 Caroline Rosenberg (1810–1902), dansk botaniker.

 Edward Rosenberg (1858–1934), svensk konstnär
 Erik Rosenberg (1902–1971), svensk ornitolog
 Ervin Rosenberg (född 1935), svensk lärare och översättare
 Ethel Rosenberg, (1915–1953), amerikanska avrättad för spioneri
 Frederic von Rosenberg (1874–1937), tysk diplomat

 Gottlob Rosenberg (1700-talets förra hälft), svensk tapetmålare och bildhuggare
 Grete Rosenberg (1896–1979), tysk simmare
 Gustaf Rosenberg (reklamman) (1902–1967), svensk reklamman
 Gustaf Rosenberg (1925–2021), svensk arkitekt
 Gustaf Otto Rosenberg (1872–1948), svensk botanist
 Göran Rosenberg (född 1948), svensk författare och journalist
 Gösta Rosenberg (1911–1987), finländsk politiker

 Harald Rosenberg (1898–1976), svensk direktör och tecknare
 Hilding Rosenberg (1892–1985), svensk tonsättare
 Holger Rosenberg (1869–1960), dansk journalist och globetrotter

 Irma Rosenberg (född 1945), svensk nationalekonom
 Isaak Rosenberg (1890–1918), brittisk poet

 Jekaterina Rozenberg (född 1980), rysk friidrottare
 Johan Daniel Rosenberg (1732–1814), svensk bildhuggare, tapet- och spegelmakare
 Johan Olof Rosenberg (1840–1925), svensk kemist
 Julius Rosenberg (1918–1953), amerikan avrättad för spioneri

 Kai Rosenberg (1898–1977), dansk kompositör, kapellmästare och musiker
 Lars-Erik Rosenberg (1933–2004), svensk sjökapten, målare och tecknare
 Lev Rosenberg (1866–1924), rysk målare och scenograf känd under artistnamnet Léon Bakst
 Lina Olsson Rosenberg (född 1971), svensk handbollsspelare, senare norsk efter nationsbyte

 Marianne Rosenberg (född 1955), tysk schlagersångare och låtskrivare
 Markus Rosenberg (född 1982), svensk fotbollsspelare
 Marshall Rosenberg (1934–2015), amerikansk psykolog
 Mauritz Rosenberg (1879–1941), finländsk politiker och journalist

 Melissa Rosenberg (född 1962), amerikansk manusförfattare
 Michael Rosenberg (född 1969), kommunalråd i Helsingborg
 Mona Rosenberg (1918–1990), svensk konstnär och konsthantverkare
 Märta Rosenberg (född 2002), svensk längdskidåkare

 Nathan Rosenberg (född 1927), amerikansk ekonom

 Per Rosenberg (född 1944), finländsk läkare
 Peter Andreas Rosenberg (1858–1935), dansk författare

 Ragnar Rosenberg (1897–1952), svensk smidesmästare och politiker, socialdemokrat
 Rolf Rosenberg (1921–2005), svensk konstnär, tecknare och konsthantverkare

 Sten Rosenberg (1948–2022), svensk sportjournalist
 Stina Rosenberg (född 1981), svensk målare
 Susanne Rosenberg (född 1957), svensk folkmusiksångare och sångpedagog
 Sven Rosenberg (1811–1895), svensk folkskollärare och politiker
 Sven-Åke Rosenberg (1909–1993), svensk präst

 Tage Rosenberg (1900–1969), svensk konstnär
 Tiina Rosenberg (född 1958), finländsk-svensk professor i teater- och genusvetenskap
 Torgil Rosenberg (född 1932), svensk tandläkare, konståkare och flygare

 Valle Rosenberg (1891–1919), finländsk konstnär
 Vanna Rosenberg (född 1973), svensk skådespelare
 Vilhelm Rosenberg (1862–1944), dansk tonsättare

 William Rosenberg (1920–2014), dansk skådespelare

Fiktiva personer
 Willow Rosenberg, rollfigur i  TV-serien Buffy och vampyrerna

Källor

Sunds kommun
Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Danska efternamn
Svenska adelsätter
Jiddisch-efternamn
Tyska efternamn